Het Weer is een weerprogramma van de Vlaamse zender Eén. Het programma wordt dagelijks uitgezonden rond 13.30, 18.10 en 20.05 uur. In het programma worden weerfoto's getoond en wordt gepraat over het weer van vandaag en de aankomende dagen.

In 1987 ging de BRT (naast Armand Pien) op zoek naar vier nieuwe presentatoren: Georges Küster, Bob De Richter, Frank Deboosere en diens vrouw Hilde Simons, die zes maanden later opgevolgd werd door Peggy De Meyer. Die laatste werd op 3 oktober 1993 opgevolgd door Sabine Hagedoren. Armand Pien stopte op 31 augustus 1990 met het presenteren van het weerbericht op de BRT.

Na het vertrek van Bob De Richter in 1993 werd de ploeg versterkt met Michel De Meyer, Eric Goyvaerts en Ron Cornelissen.  Bij een grote herstructurering van de openbare omroep in 1997 werd het weerbericht een volwaardig tv-programma. Daarbij werd de toenmalige ploeg presentatoren afgeslankt tot twee: Frank Deboosere en Sabine Hagedoren.

Het duurde nog tot 2019 vooraleer de ploeg opnieuw uitgebreid wordt met Bram Verbruggen, al viel Peggy De Meyer wel enkele keren in voor Sabine Hagedoren.

In 2023 ging Frank Deboosere met pensioen. Hij werd opgevolgd door Jacotte Brokken.

Gezichten 
 Frank Deboosere (12 maart 1987 - 20 maart 2023)
 Sabine Hagedoren (3 oktober 1993 - heden)
 Bram Verbruggen (6 februari 2019 - heden)
 Jacotte Brokken (3 april 2023 - heden)
 Armand Pien (1953-1990)
 Georges Küster (1987-1997)
 Hilde Simons (1987)
 Bob De Richter (1987-1993)
 Peggy De Meyer (1987-1993, 2006, 2007, 2014)
 Michel De Meyer (1993-1997)
 Eric Goyvaerts (1993-1997)
 Ron Cornelissen (1993-1994)

Weerprogramma
Programma van Eén
Vlaams televisieprogramma